Карвальо () — фамилия.

Известные носители 
 Карвальо, Алан де (род. 1987) — бразильский футболист.
 Карвальо, Андрес Эктор (1862—1934) — парагвайский государственный деятель, президент Парагвая (1902).
 Карвальо, Аттила де (род. 1910) — бразильский футболист.
 Карвальо, Базиль де (род. 1981) — бисау-гвинейский футболист.
 Карвальо, Бриан (род. 1996) — чилийский футболист.
 Карвальо, Даниэл (род. 1983) — бразильский футболист.
 Карвальо, Жаклин (род. 1983) — бразильская волейболистка.
 Карвальо, Жуан (род. 1997) — португальский футболист.
 Карвальо, Карлос Алберто (более известный, как Карлос; род. 1995) — бразильский футболист.
 Карвальо, Леон (1825—1897) — французский оперный певец, театральный режиссёр.
 Карвальо, Лула (род. 1977) — бразильский кинооператор.
 Карвальо, Патрис — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Коммунистической партии.
 Карвальо, Фабио (род. 1978) — бразильский и иранский футболист.
 Карвальо, Фернандо (род. 1952) — бразильский спортивный менеджер.
 Карвальо, Хосе (род. 1986) — перуанский футболист.

Составные фамилии 
 Карвальо Родригес, Пиндаро де (1892—1965) — бразильский футболист, нападающий, тренер.
 Карвальо-Хейнекен, Шарлен де — нидерландка с капиталом 4,6 млрд долларов.
 Конрадо Карвальо, Эрик Луис (род. 1997) — бразильский футболист, полузащитник.
 Миолан-Карвальо, Мари Каролина (урождённая Феликс-Миолан; 1827—1895) — французская певица.
 Родригес де Карвальо, Мануэль (1929—1999) — португальский государственный деятель.

См. также 
 Карвалью